Boësnier peut désigner :

 Jean-Baptiste Boësnier (1720-1802), un ingénieur français ;
 Paul Boësnier de l'Orme (1724-1793) son cousin germain, savant économiste français et maire de Blois.